За́падная Фла́ндрия (, , , ) — одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти фламандских провинций. Граничит с Восточной Фландрией, Эно, Францией и Нидерландами. Омывается Северным морем. Административный центр — город Брюгге. Состоит из 64 коммун.

Основные данные 
 Площадь: 3144 км².
 Самая высокая точка: холм Кеммелберг, 156 метров над уровнем моря.
 Важнейшие реки: Эйзер, Лейе, .
 Население: 1 159 366 чел. (2010).
 Полуостров: Стерненейланд.

Административное деление

Округа 
Провинция делится на 8 округов. Состоит из 64 коммун.

Ссылки 
 Официальный сайт